El nombre de Leonor Enríquez puede aludir a alguna de las siguientes mujeres:

 Leonor Enríquez de Castilla (m. 1383). Fue señora de Salinas de Añana y nieta del rey Alfonso XI de Castilla.
 Leonor Enríquez (m. después de 1424). Fue sobrina del anterior e hija del conde Pedro Enríquez de Castilla.